Avoine ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Avoine (Indre-et-Loire)
 Avoine (Orne)